Valangin steht für:

 Valangin, eine Ortschaft im Kanton Neuenburg, Schweiz
 Valangin, ein Zeitintervall der Erdgeschichte, siehe Valanginium

Valangin  ist der Familienname folgender Personen:
 Aline Valangin (eigentlich Aline Rosenbaum-Ducommun; 1889–1986), Schweizer Schriftstellerin, Pianistin und Psychoanalytikerin